Ludvík VI. Falcký (4. července 1539, Simmern – 22. října 1583, Heidelberg) byl kurfiřt z falcko-simmernské větve rodu Wittelsbachů. Narodil se jako prvorozený syn Fridricha III. Falckého a Marie Braniborsko-Kulmbašské.

Život 
Aby se naučil francouzsky, byl v roce 1554 mladý princ Ludvík poslán na burgundskou univerzitu Dole. Jako předpokládaný dědic kurfiřtství ve Falci se již účastnil vládních záležitostí u dvora falckého kurfiřta Oty Jindřicha.

Na rozdíl od svého otce preferoval spíše luteránství než kalvinismus a nahradil kalvinisty v jejich pozicích na unverzitě v Heidelbergu. Kalvinističtí teologové nalezli ochranu u dvora Ludvíkova bratra Jana Kazimíra v Neustadt an der Weinstraße a založili tam akademii "Casimirianum Neustadt". Během kolínské války byl Ludvík jediným luteránským císařským knížetem, které stálo na straně kolínského kurfiřta a arcibiskupa Gebharda Truchsesse von Waldburg. S luteránskou reorganizací země Ludvík přijal novou soudní ústavu, policejní ústavu a v roce 1582 velkou zemskou ústavu.

Manželství a potomci 
Ludvík VI. se dvakrát oženil. Poprvé 8. července 1560 s Alžbětou Hesenskou, se kterou měl dvanáct dětí:

 Anna Marie Falcká (1561–1589) ⚭ 1579 budoucí švédský král Karel IX. (1550 - 1611)
 Alžběta Falcká (1562)
 Dorotea Alžběta Falcká (1565)
 Dorotea Falcká (1566–1567)
 Fridrich Filip Falcký (1567–1568)
 Jan Fridrich Falcký
 Ludvík Falcký
 Kateřina Falcká (1572–1586)
 Kristýna Falcká (1573–1619)
 Fridrich IV. Falcký (1574–1610) ⚭ 1593 princezna Luisa Juliana Oranžská (1576 - 1644)
 Filip Falcký (1575)
 Alžběta Falcká (1576–1577)

Podruhé se Ludvík oženil 12. července 1583 s Annou z Ostfrieslandu, žádné další potomky s ní už ale neměl. Kurfiřt Ludvík zemřel tři měsíce po svém druhém sňatku, 22. října 1583 ve věku 44 let.

Vývod z předků

Reference

Externí odkazy 
 

Wittelsbachové (Falcko-Simmernští)
Falčtí kurfiřti
Protestantští panovníci
Narození v roce 1539
Narození 4. července
Úmrtí v roce 1583
Úmrtí 22. října
Úmrtí v Heidelbergu
Pohřbení v kostele sv. Ducha v Heidelbergu
Muži